„Suffren” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale, na cześć admirała Pierre’a Suffrena:
 „Suffren” – 90-działowy okręt liniowy typu Suffren z lat 20. XIX wieku
 „Suffren” – fregata pancerna typu Océan z lat 70. XIX wieku
 „Suffren” – pancernik (przeddrednot) z końca XIX wieku
 „Suffren” – krążownik ciężki typu Suffrenz okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Suffren (D602) – niszczyciel rakietowy typu Suffren z lat 60. XX wieku
 Suffren (S635) – okręt podwodny typu Suffren z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów